A Csang Cseng jelentheti a következőket:

Zhang Cheng
 Csang Cseng (張承, ?–218), politikus a Han-dinasztia korából
 Csang Cseng (katona, 178–244) (張承, 178–244), katona a három királyság korszakából
 Csang Cseng (张诚, 1989), kínai labdarúgó

Zhang Zheng 
 Csang Cseng (张峥, 1969), kínai katona
 Csang Cseng (張政, 1963), kínai íjász

Egyéb 
Csangcseng (掌政, Zhangzheng), város Ninghszia-Huj Autonóm Területen
csang-cseng (長征, chángzhēng), a hosszú menetélés (1934–1936) kínai elnevezése